Johann Philipp Winheim ist der Name folgender Personen
 Johann Philipp Winheim sen. (1652–1728) kaiserlicher und fürstlich-sächsischer Postmeister
 Johann Philipp Winheim jun.  (1685–1741) fürstlich-sächsischer Postmeister